Mari (stad), een oude stad in Syrië
 Mari (taal), een Finoegrische taal, ook wel bekend als Tsjeremissisch
 Mari (volk), een Finoegrisch volk uit Rusland
 Mari (godin), een Baskische godin
 Mari (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba

Zie ook 
 Mari El, een Russisch autonome republiek
 Mari (voornaam) (doorverwijspagina)